La nazionale di calcio a 5 del Mozambico è, in senso generale, una qualsiasi delle selezioni nazionali di Calcio a 5 della Federação Moçambicana de Futebol che rappresentano il Mozambico nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali.

Statistiche

Campionato mondiale

Campionato africano 

Calcio a 5 in Mozambico
Mozambico